Міста
 Окниця — місто на півночі Молдови, центр Окницького району.

Села
 Окниця (Окницький район) — село в Молдові в Окницькому районі.
 Окниця (Кам'янський район) — село в Кам'янському районі в Молдові (Придністров'ї).